TSH, TSh, Tsh, tSH, tSh, tsH, tsh может означать:
 Tsh или tsh — триграф, используемый в орфографиях нескольких языков, использующих латинское письмо.
 Тиреотропный гормон — тропный гормон передней доли гипофиза.
 Танзанийский шиллинг — официальная валюта Танзании.